Професіональна футбольна група А 1991–92 — 68-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левські взяв участь у Кубку володарів кубків 1992—1993 як володар Кубка Болгарії 1991—1992.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf 

1991–1992
Болгарія
Болгарія
1991 у болгарському спорті
1992 у болгарському спорті